Yoshi puede referirse a:

 Yoshi es un personaje ficticio perteneciente a la franquicia de Mario, propiedad de Nintendo.
 Yoshi (1991), videojuego desarrollado por Game Freak para la consola NES.
 Yoshi, un personaje del anime Bleach.
 Yoshi, un género extinto de félido diente de sable.